Alain Fondary
 Rue Fondary
 Villa Fondary